I Continuo Rilasso (detti anche Continuorilasso) sono un gruppo rap italiano nato nel 1997 dall'unione di nove artisti, scesi a cinque nel 1999 e rimasti attualmente in tre: 
Arduz a.k.a. The Italian Cholo (MC nato a Rovigo)
LaMonphe (Beatmaker nata a Rovigo)
Prhome a.k.a. Don Polesella (MC nato a Polesella)

Il gruppo
Arduz', rapper di Rovigo, nell'ottobre 1997 dapprima ottiene la conduzione di un programma radiofonico di rap su una emittente locale, poi conosce Prometeo (poi Prhome) e Dj Elak, che collaborano alla realizzazione del programma radiofonico intitolato Divina Commedia, assieme a Cupo, beatmaker amico di Arduz' da vecchia data. Dall'affiatamento di quelli che già si fanno chiamare Continuorilasso nasce la voglia di buttarsi nella musica vera e propria.

Tramite annuncio radiofonico assumono nel gruppo la voce femminile di Fly L.O' (poi Monpheta). Tra il 1999 ed il 2000 il gruppo mette in scena quasi cinquanta date, tra cui il capodanno con Dj Double S ed ATPC, selezioni per Arezzo Wave e una serata a favore dell'AIL con circa quattromila spettatori. Nonostante i successi, il gruppo è destinato allo scioglimento ed alla spaccatura in due nuove crew:
.EXE: Prhome, Dj Elak e Cry che con questo nome producono il mixtape Canckeroon
Doppiogioco: Arduz' e Monpheta che producono la demo ***Reazioni*** dove la ragazza intraprende la carriera di produttrice.

Questa divisione dura poco e Arduz', Prhome e Monpheta riformano i Continuorilasso producendo subito alcuni pezzi inseriti poi nell'EP di Prhome Pensieri confusi di un asmatico, il gruppo diventa anche ospite fisso al programma Hip hop È tutta un'altra cosa condotto da Enrico Rei. Nel 2002 escono con il loro primo vero e proprio album intitolato Al Sole che contiene la collaborazione di Esa. Dopo aver partecipato alla compilation Nucleo Compatto Vol.2 nel 2003, la band l'anno successivo pubblica Soultanto attimi, in cui si rinnova la collaborazione con Esa, oltre a quelle con Bassi Maestro e Françoise.

Nel 2005 pubblicano un terzo lavoro: No hablar con extraños

Discografia

Album
2002: Al sole
2003: Soultanto attimi
2005: No hablar con extraños (Underworld 805 Records)

Progetti paralleli

.EXE
 2001: Cankeroon (mixtape con freestyles di Prhome)

Doppiogioco
 2001: Arduz' e La Monphe, ***Reazioni***

Collaborazioni
 2001: ROC-a-beatz 1 (mixtape con 4 inediti di Arduz')
 2001: Prhome, Pensieri confusi di un asmatico
 2003: Nucleo compatto
 2003: Nucleo compatto vol.2
 2005: Los gangeros
 2006: TRECE

Note

Collegamenti esterni 

Gruppi e musicisti del Veneto